Ньоро, Руньоро, Луньоро — бантуанский язык на западе Уганды, родной язык народа ньоро (баньоро). Диалекты: Оруньоро, Рутагвенда.
Локализация: Западная область Уганды.
Округа: Хоима, Масинди, Бундибугио, Камвенге, Кибале.

Изучение
Первая элементарная грамматика и ньоро-английский словарь опубликованы в 1902 году протестантским миссионером Гари Мэддоксом (Harry Edward Maddox).

Образец текста
«Kara na kara Kigambo akaba aroho, Kigambo akaba ali hamu na Ruhanga kandi Kigambo akaba ali Ruhanga. Okurugirra kimu ha kubanza akaba ali hamu na Ruhanga. Ebintu byona bikahangwa nibiraba omuli uwe, kandi uwe haatali busaho kintu kyona ekyahangirwe. Omuli uwe obwomeezi numwo bukaba buli, kandi obwomeezi obu nugwo gwali musana gw'abantu. Omusana ogu gujwera omu mwirima, kandi omwirima tigukaguraazaaga. Hakaba karoho omuntu ayatumirwe Ruhanga, ibara lye nuwe Yohaana. Ogu akaija kuba kaiso ow'okumanyisa eby'omusana, abantu boona nukwo baikirize habwe. Uwe akaba atali musana, baitu akaija kuba kaiso w'eby'omusana».
 Евангелие Иоанна 1:1-8

Ссылки 
 Этнология 
 Христианский фильм на языке руньоро 
 Миссионеры в Африке  (анг.)

Языки банту
Языки Уганды